Около () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 О́коло — в русском языке, предлог — око́ль, око́ле, возле, подле, под, при, у; близ, близко.
 О́коло — приблизительно числом, мерою, количеством.
 О́коло — вокруг, кругом, обапол.
 Около, Иуда Фаддей (род. 1956) — нигерийский прелат и ватиканский дипломат.
 Около, Кортни (род. 1994) — американская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров.